Das Tschechoslowakische Kriegskreuz (ein Kriegsorden) gibt es in zwei Ausführungen:

 Tschechoslowakisches Kriegskreuz 1914–1918
 Tschechoslowakisches Kriegskreuz 1939